Devlin ist der Familienname folgender Personen:

 Art Devlin (1922–2004), US-amerikanischer Skispringer
 Bernadette Devlin McAliskey (* 1947), britische Aktivistin im Nordirlandkonflikt
 Bernard Patrick Devlin (1921–2010), irischer Geistlicher, Bischof von Gibraltar
 Cameron Devlin (* 1998), australischer Fußballspieler
 Dean Devlin (* 1962), US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Denis Devlin (1908–1959), irischer Poet und Diplomat
 Es Devlin (* 1971), britische Künstlerin und Set-Designerin
 Frank Devlin (1900–1988), irischer Badmintonspieler
 James Devlin (* 1989),  britischer Grime-Musiker, siehe Devlin (Rapper)
 Jordan Devlin (* 1990), irischer Wrestler
 Joseph Devlin (1871–1934), irischer Journalist und Politiker
 Judy Devlin (* 1935), US-amerikanisch-englische Badmintonspielerin
 Keith Devlin (* 1947), britischer Mathematiker
 Matt Devlin (1950–2005), Mitglied der Provisional Irish Republican Army (IRA)

 Nick Devlin, irischer Theater- und Filmschauspieler
 Nicky Devlin (* 1993), schottischer Fußballspieler

 Patrick Devlin, Baron Devlin (1905–1992), britischer Jurist
 Peta Devlin (* um 1968), britische Musikerin und Musikproduzentin
 Ryan Devlin (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Sue Devlin (* 1931), US-amerikanisch-irische Badmintonspielerin
 Thomas J. Devlin (* 1935), US-amerikanischer Physiker

Devlin ist der Name folgender Personen:

 Devlin DeFrancesco (* 2000), kanadisch-italienischer Automobilrennfahrer